New York Yankees ist der Name folgender Sportmannschaften:

 New York Yankees, Baseball-Team in der Major League
 New York Yankees (NFL), American-Football-Team in der National Football League (1926–1928)
 New York Yankees (AAFC), American-Football-Team in der  All-America Football Conference (1946–1949)